Gleditsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Gleditsch (1879–1968), norwegische Chemikerin
 Henry Gleditsch (1902–1942), norwegischer Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Hugo Gleditsch (1837–1914), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Jochen Gleditsch, deutscher HNO-Arzt, Zahnarzt und Autor

 Kristian Skrede Gleditsch (1971), norwegischer Politikwissenschaftler, Sohn von Nils Petter
 Nils Petter Gleditsch (1942), norwegischer Soziologe und Politikwissenschaftler, Vater von Kristian Skrede

Siehe auch:
 Kleditzsch